L'expression « pays de Tulle » peut faire référence à :
 le Pays de Tulle, région naturelle française ;
 le Pays de Tulle, intercommunalité française.

Voir aussi 

 le viaduc du Pays de Tulle ;
 la communauté d'agglomération Tulle Agglo.